Римма Ивановна Ким (1 января 1946; , Ташкентская область, Узбекская ССР, СССР) — советская и казахстанская  корейского происхождения, , педагог. Народная артистка Казахстана (1995), заслуженная артистка Казахская ССР (1982).

Главный балетмейстер Государственного Корейского театра музыкальной комедии (1968—2008). Создатель и руководитель ансамбля «Бидульги» («Голубки») (с 1988 года).

Биография 
Родилась 1 января 1946 года в колхозе Политотдел Верх-Ширшыкского района Ташкентской области Узбекской ССР.

В 1964 году после окончания Ташкентского хореографического училища была направлена в Государственный ансамбль народного танца Узбекской ССР «Бахор».

В 1968 году казахстанская балерина, народная артистка Казахской ССР, Лидия Демьяновна Чернышёва пригласила на работу в Государственный ансамбль песни и танца Казахской ССР.

В 1983 году окончила балетмейстерский факультет Московского Государственного института театрального искусства имени А.В Луначарского (ГИТИС) по специальности режиссёр-постановщик.

С 1968 по 2008 год — солистка балета, балетмейстер, главный балетмейстер Государственного академического корейского театра музыкальной комедии. (г. Алма-Ата);

В 1988 году создала и стала художественным руководителем Корейского ансамбля танца «Бидульги», ансамбль успешно выступал не только в СНГ, но и за рубежом.

Римма Ким вместе с коллективом Государственного корейского театра гастролировала в Корее, КНДР, Китае, Японии, России, США и многих других зарубежных странах.

Творчество 
Поставила более 50 танцев в различных постановках театра. Исполнила более 50 танцевальных партий в различных постановках театра.

Постановочные работы: В качестве хореографа-постановщика

Государственный академический корейский театр музыкальной комедии:

 Спектакль «Сказание о девушке Чун Хян»
 Спектакль «Сказание о девушке Сим Чён»
 Спектакль «Сказание о янбане»
 Спектакль «Сказание о зайце»
 Танец «Пучечум» (танец с веерами)
 Танец «Согочум» (танец с барабанами сого)
 Танец «Букчум» (танец с барабанами бук)
 Танец «Кхальчум» (танец с ножами)
 Танец «Хамбальчум» (танец с колокольчиками хамбаль)
 Танец «Муданчум» (шаманский танец)
 Танец «Сальпхури» (танец с шарфами)
 Танец «Испанский»
 Танец «Пробуждение» и др.

Награды и звания 
 1970 — Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»;
 1982 — присвоено почётное звание «Заслуженная артистка Казахская ССР» — за заслуги в танцевальном искусстве.;
 1986 (7 октября) — Награждена Почётной грамотой Верховного Совета Казахской ССР; 
 1988 — Медаль «Ветеран труда»;
 1992 — Почётная грамота Министерства культуры Республики Казахстан; 
 1995 (31 августа) — Указом президента РК присвоено почётное звание «Народная артистка Казахстана» — за высокое исполнительское мастерство и выдающийся труд в Национальном танцевальном искусстве.;
 2001 (30 июня) — Награждена Благодарственным письмом Президента Республики Корея Ким Дэ Чжуна;
 2011 — Почётная грамота Ассамблеи народа Казахстана;
 2020 — Государственная стипендия Президента Республики Казахстан в области культуры и искусства.

Примечания

Ссылки 
 Римма Ивановна Ким на официальном сайте Государственного академического корейского театра музыкальной комедии 

Выпускники балетмейстерского факультета ГИТИСа
Заслуженные артисты Казахской ССР
Народные артисты Казахстана
Награждённые Почётной грамотой Верховного Совета Казахской ССР
Персоналии:Государственный республиканский академический корейский театр музыкальной комедии